Audubon Park kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Audubon Park (Kentucky), een stadje in de staat Kentucky
 Audubon Park (New Jersey), een plaats (borough) in de staat New Jersey

Zie ook 
 Audubon (doorverwijspagina)